Lisac ist der Familienname folgender Personen:

 Josip Lisac (* 1950), kroatischer Linguist
 Josipa Lisac (* 1950), jugoslawische bzw. kroatische Sängerin

Außerdem bezeichnet Lisac:

 eine kleine, unbewohnte kroatische Insel
 mehrere kleine Dörfer in Kroatien und Bosnien-Herzegowina